«За Ро́дину» — распространённое название партизанских отрядов, действовавших на оккупированной территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Белорусская ССР 
 Новая Дуброва Гомельская область БССР — место создания партизанского отряда «За Родину» 101-й партизанской бригады
 Корени Гомельская область БССР район дейстивия партизанского отряда «За Родину» 101-й партизанской бригады

Украинская ССР 
 За Батьківщину () — наименования ряда отдельных партизанских отрядов, действовавших на территории Западной и Северной Украины в период Великой отечественной войны 1941—1945 годов на стороне Красной армии.
 «За Батьківщину!» («За Родину!», партизанское объединение, Черниговская область).
 Партизанский отряд «За Родину» (командир отряда — С. М. Гнибеда, начальник штаба — И. Г. Макаренко, комиссар — Д. Д. Красняк), созданный  и действовавший в районе Ямполя Сумской области.

РСФСР 
 Нижне-Чирский район Сталинградской области — регион действия партизанского отряда Нижне-Чирского района «За Родину» (командир отряда П. Т. Воскобойников, комиссар отряда А. М. Чистов, самый известный боец отряда Клавдия Панчишкина)
 Жуковка — Брянская область — место создания и регион действия партизанского отряда «За Родину»
 Думиничский район Калужская область — место создания и регион действия партизанского отряда «За Родину»

Партизанские формирования во время Великой Отечественной войны